Востротин — русская фамилия. Известные носители:
 Востротин, Валерий Александрович (род. 1952) — председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза.
 Востротин, Степан Васильевич (1864—1943) — путешественник-полярник, депутат III и IV Государственной думы, кадет.